Found Songs () — третій альбом ісландського мультиінструменталіста Олафура Арнальдса. Альбом виходив протягом тижня, починаючи з 13 квітня 2009 року. Щодня Олафур записував нову композицію і публікував її в мережі на умовах вільного прослуховувавння та скачування упродовж 24 годин.

Перелік композицій
 Erla's Waltz (2:15)  
 Raein (3:07)  
 Romance (1:48)  
 Allt Varð Hljótt (3:22)  
 Lost Song (3:41)  
 Faun (2:47)  
 Ljósið (3:28)

Джерела 
Інформація про альбом

Посилання 
Слухати Found Songs на www.last.fm 

Олафур Арнальдс